Ти́бор Та́кач (Tibor Takács) — кинорежиссёр, продюсер, сценарист.

Биография 
Родился 11 сентября 1954 в Будапеште, Венгрия. Снимает фильмы различных жанров. Первый его фильм снят в 1978 г.

Фильмография

Кино 
  — / Metal Messiah
  — 984: Узник будущего / 984: Prisoner of the Future / The Tomorrow Man
  — Врата / The Gate
  — Безумная / I, Madman
  — Врата 2: Нарушители / The Gate II: Trespassers
  — Смертельный змей / Bad Blood / Viper
  — Смертельное прошлое / Deadly Past
  — Саботаж / Sabotage
  — Сабрина — маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch
  — Красный след / Deathline / Redline
  — Убежище / Sanctuary
  — Сабрина в Риме / Sabrina Goes to Rome
  — Проект «Нострадамус» / Nostradamus
  — Однажды на Рождество / Once Upon a Christmas
  — Ещё раз в Рождество / Twice Upon a Christmas
  — Идеальный торнадо / Tornado Warning
  — Хозяева подземелий / Rats
  — Землетрясение / Nature Unleashed: Earthquake
  — Человек-комар / Mansquito / Mosquito-Man
  — Чёрная дыра / The Black Hole
  — Монстр глубин / Kraken: Tentacles of the Deep
  — Ледяные пауки / Ice Spiders
  — Мегазмея / Mega Snake
  — Ужас торнадо в Нью-Йорке / NYC: Tornado Terror
  — Ложь и иллюзии / Lies & Illusions
  — Столкновение / Meteor Storm
  — Пауки / Spiders 3D
  — Летний лагерь / Bunks
  — Извержение: Лос-Анджелес / Destruction Los Angeles
  — Рождество в Роки-Маунтин / Rocky Mountain Christmas
  — Уже Рождество, Ив / It’s Christmas, Eve
  — Воспоминания о Рождестве / Memories of Christmas
  — Рождественское чудо / A Christmas Miracle
  — Секретный ингредиент / The Secret Ingredient
  — Тётя на Рождество / The Christmas Aunt
  — Подстава / Blowback
  — Чёрная метка / Black Warrant

Телесериалы 
  — Тропическая жара / Tropical Heat / Sweating Bullets (3 эпизода)
 — — Дневники Красной Туфельки / Red Shoe Diaries (2 эпизода)
  — За гранью возможного / The Outer Limits (4 эпизода)
  — Одинокая голубка / Lonesome Dove: The Outlaw Years (1 эпизод)
  — Полицейская академия / Police Academy: The Series (2 эпизода)
  — Земля: Последний конфликт / Earth: Final Conflict (2 эпизода)
  — Сабрина — маленькая ведьма / Sabrina the Teenage Witch (1 эпизод)
  — Первая волна / First Wave (1 эпизод)
  — Ворон: Лестница в небо / The Crow: Stairway to Heaven (2 эпизода)
 — — Моя няня — вампир / My Babysitter’s a Vampire (10 эпизодов)

Ссылки 
 интервью на английском
 http://movies.nytimes.com/person/113529/Tibor-Takacs/filmography